Bund der Steuerzahler steht für:
 Bund der Steuerzahler Deutschland
 Bund der Steuerzahler (Schweiz)